La Goleta är en ort i Mexiko.   Den ligger i kommunen Soyaniquilpan de Juárez och delstaten Mexiko, i den sydöstra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Mexico City. La Goleta ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt La Goleta är kuperad söderut, men norrut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Cerro San Agustín,  meter över havet,  km söder om La Goleta. Runt La Goleta är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tula de Allende,  km öster om La Goleta. I omgivningarna runt La Goleta växer huvudsakligen savannskog.

Ett tropiskt höglandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Soyaniquilpan de Juárez